Rede Multi Market ou apenas Multi Market é o nome fantasia da MARJ - Mercados Associados do Estado do Rio de Janeiro, uma rede de supermercados do estado do Rio de Janeiro. Iniciou as atividades em agosto de 1999. O atual presidente da Rede Multi Market é o empresário Luiz Carlos Correia da Silva.

Símbolos 
Seus mascotes, até 2013, eram animais antropomórficos - galo, porco, boi e ovelha - que por sinal lembram vagamente os antigos porquinhos dos comerciais televisados da extinta Casas da Banha. Em 2013, a Rede em uma restruturação em seu na área de comunicação e marketing, apresentou seu novo mascote, o "Multinho". A novidade foi apresentada em um jantar em comemoração aos 14 de fundação da Rede com a participação de associados, fornecedores, autoridades, e imprensa.

Durante os 10 primeiros anos de funcionamento, o Multi Market teve grande crescimento, e era destaque constante com campanhas publicitárias de apelo popular, e preços atrativos ao consumidor.

Em meados de 2013, tudo começa a mudar. A MARJ iniciou um audacioso projeto de marketing com a criação de um novo mascote, o "Multinho" (um carrinho de compras com vida e muito simpático, similar à proposta dos personagens do filme Carros da Disney Pixar. O atual plano de marketing da associação é agressivo, e além das mídias tradionais, como TV, e Rádio, e Outdoors, aposta em Busdoors, e circulação maciça com campanhas no BRT Ligeirão, Catamarãs, e Trens. O plano também conta com a crontatação de um garoto-propaganda, e o escolhido, foi o radialista e promoter David Brasil.

História 
A rede, é na verdade uma associação de empresários de pequeno e médio porte do segmento supermercadista que operam sob um sistema de "compra conjunta". Esta associação, criou uma oportunidade para que pequenos e médios estabelecimentos pudessem através da sua incorporação na organização, negociar a aquisição de produtos a um custo menor. O objetivo é alcançado através de grandes compras feitas em conjunto. Outro ponto favorável à união, é a divisão dos altos custos de publicidade, com destaque para Rádio e TV.

O Multi Market nasceu com 35 lojas no estado do Rio de Janeiro.

Em 2005, a Rede Multi Market passou a ser a primeira Rede varejista do Brasil, a fazer parte da IGA – Independent Grocers Alliance – que possui 4.000 lojas filiadas em mais de 40 países. Para fazer parte do IGA, as lojas passaram por criteriosas inspeções de enviados da sede da multinacional, que fica em O'Hare, na cidade de Chicago, no Illinois. Os funcionários das lojas que receberam o selo da IGA, passaram por treinamentos especializados na central da MARJ no mesmo ano com foco em administração, logística, recursos humanos, entre outros.

O grande crescimento, permitiu que a rede chegasse ao início de 2009, com cerca de 100 lojas em 17 cidades do estado do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, a "Rede Show" do Espírito Santo, através de uma parceria de marketing também passou a operar sob a bandeira de propriedade da MARJ, a Multi Market. O grupo capixaba na época possuia 50 associados ativos que somados, movimentavam cerca de 250 milhões de reais ao ano no faturamento em 37 municípios do ES.

No início de 2009, ocorreu um cisma entre os empresários associados da Rede Multi Market do Rio de Janeiro. Alguns empresários desligaram-se do Multi Market, e fundaram o Supermarket.

A MARJ tentou então em uma resposta no mesmo ano, costurandp uma fusão com a Redeconomia, com a criação da marca MultiEconomia. A nova rede nascia somando 109 lojas espalhadas por todo o Estado do RJ e prevendo crescimento de 20% em 2009. Mas em setembro de 2009, depois de 8 meses anunciada a fusão, esta foi desfeita. Para muitos, esta jogada foi mal sucedida, e foi a grande responsável pela perda de força da Rede que até então era a principal Rede de compras do país, e que caminhava para ser a maior rede supermercadista de associados da América Latina.

Quanto à rede Multi Market do Espírito Santo, esta desfez a parceria com a MARJ, e atualmente trabalha sob a bandeira "Multi Show", mas mantendo o mesmo padrão de medidas, e de cores (vermelho e amarelo) dos logotipos elíptico, e horizontal que utilizavam da marca carioca.

Lojas 
Atualmente a Rede Multi Market possui 66 lojas espalhadas pelo estado do RJ.

Ligações externas 

 

Supermercados do Rio de Janeiro
Empresas fundadas em 1999